Live in Berlin (album Blümchen)
 Live in Berlin (album Depeche Mode)
 Live in Berlin (album Oi Polloi)
 Live in Berlin (album XIII. století)